O ciclone tropical Alice pode referir-se a:

Oceano Atlântico 

 Tempestade tropical Alice (1953), uma forte tempestade tropical que causou algumas mortes em Cuba

 Furacão Alice (1954), duas tempestades em uma temporada chamada Alice
 Junho
 dezembro
 Furacão Alice (1973), um furacão de categoria 1 que afetou as Bermudas e o leste do Canadá

Oceano Pacífico Ocidental 

 Tufão Alice (1947) (T4716), um tufão de categoria 4 que não se aproximou da terra

 Typhoon Alice (1953) (T5318), um tufão de categoria 3 de longa duração que não afetou a terra; cruzou a linha internacional de data antes de se dissipar
 Super Tufão Alice (1958) (T5811), um tufão de categoria 4 que afetou o Japão; responsável por mais de 40 mortes em Hokkaidō (ja)
 Tufão Alice (1961) (T6103, 10W), um tufão de categoria 1 que se formou no Mar da China Meridional antes de atingir a costa perto de Hong Kong, matando quatro pessoas lá
 Tufão Alice (1964) (T6404, 05W), um tufão de categoria 1 de curta duração no leste das Filipinas
 Super Tufão Alice (1966) (T6616, 16W), um tufão de categoria 4 que atingiu a costa no leste da China
 Tempestade tropical Alice (1969) (T6907, 07W), uma tempestade tropical que afetou o sul do Japão
 Tufão Alice (1972) (T7213, 13W), um tufão de categoria 2 que passou perto da Península de Boso, no Japão
 Tufão Alice (1975) (T7511, 13W), um tufão de categoria 1 que passou sobre Luzon nas Filipinas e na ilha chinesa de Hainan
 Tufão Alice (1979) (T7901, 01W), um tufão de categoria 3 que causou graves danos nas Ilhas Marshall

Sudoeste do Oceano Índico 

 ciclone Alice (1960) atingiu a Ilha Maurícias, causando 42 mortes e deixando mais de 70.000 desabrigados

 Ciclone Alice (1973), um ciclone de longa duração que passou pelo sul das Seichelles

Área australiana 

 Ciclone Alice (1965), um ciclone de curta duração bem longe da terra
 Ciclone Alice (1974), um ciclone que se manteve bem a leste da costa de New South Wales e Queensland
 Ciclone Alice (1976), um ciclone que se formou no Mar de Timor e mudou-se para oeste, ficando longe de quaisquer ilhas
 Ciclone Alice (1980), um forte ciclone que se formou perto de Sumatra e se mudou para o sudoeste longe da terra

Desambiguação